Milioner − amerykańska tragikomedia z 1931 roku w reżyserii Johna G. Adolfiego
 Milioner − radziecki film animowany z 1963 roku w reżyserii Witolda Bordziłowskiego i Jurija Prytkowa
 Milioner − polski film obyczajowy z 1977 roku w reżyserii Sylwestra Szyszki z Januszem Gajosem w roli głównej